L'église de Mélisey peut désigner :
Église Saint-Aventin de Mélisey (Yonne) ;
Église Saints-Pierre-et-Paul de Mélisey (Haute-Saône).